Ельвіра Мансурівна Янковська (, ,  5 січня 1980, Казань, РРФСР, СРСР) — російський стиліст, модель, підприємець. Переможниця «Місіс Росія 2013», власник мережі магазинів одягу «Betty Barclay».

Біографія

Дитинство та ранні роки 
Ельвіра народилася 5 січня 1980 року в Казані, у звичайній родині робітників. З дитинства почала займатися модельним бізнесом. Ельвіра виховувалась у сім'ї, що дотримується певних традицій та понять. У сім'ї було кілька дітей, у дитинстві вона захоплювалася й іншими заняттями, але поступово знову почала цікавитись модельним бізнесом.

У 2013 році Ельвіра стала переможницею «Місіс Росія 2013». Здобула дві вищі освіти за спеціальностями філолог-перекладач та менеджер з організації та управління (КФЕІ).

Особисте життя 
Ельвіра одружена з Сергієм, разом вони виховують доньку Христину.

Творчість

Модельна кар'єра 
З раннього віку Ельвіра цікавилася модельним бізнесом, у 6 років батьки віддали Ельвіру в модельне агентство. Там вона ще більше захопилася цією професією, і в 2013 стала «Місіс Росія» .

Наприкінці 90-х вона змогла пройти кастинг та стати ведучою у програмі «Фам-ТВ». Для Ельвіри це була перемога у міському конкурсі та початок роботи на телебаченні.

З 2005 до 2009 року Ельвіра була представником європейського бренду жіночого одягу «Betty Barclay» в Росії. З 2016 по 2018 рік працювала на телебаченні, бренд-менеджером та керівником студії. З 2018 року очолює бренд одягу співачки: Нюші, Дані Мілохіна, та ін. Організатор участі бренду в "Moscow Fashion Week". У 2020 році стала керівником проекту екокосметики "Міралін".

В 2022 Ельвіра взяла участь в «Milan Fashion Week».

Скандали 
У середині серпня блогер Валерія Чакаліна, відома як Лерчек, звинуватила Ельвіру у продажу підроблених предметів розкоші, видаючи їх за справжні.

За цим фактом порушено кримінальну справу, але на даний момент вона порушена щодо невстановленої особи. Збитки від її роботи оцінюються в 8 мільйонів рублів. Крім заяв у поліцію, потерпілі подали колективний позов до суду.

Примітки

Посилання 

 
Народились 5 січня
Народились 1980
Уродженці Казані
Персоналії за алфавітом